Charlevoix – regione del Québec (Canada)
Charlevoix – comune del Michigan (Stati Uniti d'America)
Contea di Charlevoix – contea del Michigan